August-Hermann-Francke-Schule steht für

 August-Hermann-Francke-Schule Gießen
 Latina August Hermann Francke, eine Schule in Halle an der Saale
 August-Hermann-Francke-Schule Uhlenhorst, eine Stadtteilschule in Hamburg